Marco Di Costanzo (1973) – ex calciatore italiano
 Marco Di Costanzo (1992) – canottiere italiano